Авл Фу́рий Анциа́т (; II—I века до н. э.) — древнеримский поэт, друг Квинта Лутация Катула.

Биография 
Авл Фурий был эпическим поэтом. Он написал поэму «Анналы» в духе Квинта Энния, от которой сохранилось только несколько строк. Известно, что Цезеллий Виндекс критиковал Анциата за изобретение новых слов, а Авл Геллий защищал поэта.

Друг Анциата, Квинт Лутаций Катул, посвятил ему свою автобиографию — «О консульстве и других деяниях» (De consulatu et de rebus gestis suis).

Примечания 

Фурии
Родившиеся во II веке до н. э.
Поэты Древнего Рима